

Patronyme
 Éric Escande, (1992- ), est un joueur de rugby à XV français.
 Georges Escande, (1879-1944), était un homme politique français. 
 Jean-Paul Escande, (1939- ) est un professeur de médecine français.
 Léopold Escande, (1902-1980), était un physicien français.
 Louis Escande, (1913-1998), était un homme politique français.
 Maurice Escande, (1892-1973), était un acteur français.
 Philippe Escande, (1957- ), est un joueur français de rugby à XV.

Homonymie
Homonymie de patronyme